Бегеш — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бегеш — село в Тупкараганском районе Мангистауской области.

Россия 
 Бегеш — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.